

Células lábeis são células que são encontradas no tecido que estão em constante renovação, por exemplo epitélio de revestimento do trato gastrintestinal ou do sistema hematopoiético.

São células que, por se dividirem constantemente, possuem um ciclo de vida curto. As hemácias, por exemplo, são destruídas a cada 120 dias. Os espermatozoides e os óvulos também duram poucos dias e são sempre repostos.

As células lábeis são de curta duração, por exemplo, os gametas.

Células